Foers bezeichnet:

 Foers (Automarke), britische Automarke
 Foers Engineering, britischer Automobilhersteller
 J. A. Foers Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller